Чемпионат Дании по шахматам 1980 проходил в Оденсе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1980

Чемпионаты Дании по шахматам
1980 год в шахматах
Спорт в Дании в 1980 году
Спортивные соревнования в Оденсе